Paul Schellander (né le  à Klagenfurt en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il débute en senior avec son club formateur du EC Klagenfurt AC. L'équipe remporte le championnat d'Autriche. Il ajoute à son palmarès les titres nationaux en 2009 et 2013.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Autriche de hockey sur glace au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||14 ||1 ||2 ||3 ||0 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2005-2006 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||43 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||56 ||5 ||7 ||12 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||49 ||3 ||6 ||9 ||14 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2008-2009 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||52 ||16 ||11 ||27 ||26 ||17 ||4 ||6 ||10 ||2
|-
|2009-2010 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||36 ||7 ||2 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 50|| 8|| 7|| 15|| 10|| 16|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2011-2012 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 49|| 2|| 10|| 12|| 6|| 14|| 1|| 2|| 3|| 14
|-
|2012-2013 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 54|| 3|| 5|| 8|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 43|| 5|| 2|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Union EC Wien || Autriche D4 ||12 ||7 ||18 ||25 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Union EC Wien || Autriche D4 ||13 ||3 ||10 ||13 ||34 ||2 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2016-2017 || Union EC Wien || Autriche D4 ||10 ||1 ||6 ||7 ||8 ||8 ||0 ||5 ||5 ||2
|-
|2017-2018 || Union EC Wien || Autriche D4 ||11 ||3 ||9 ||12 ||8 ||6 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
|2018-2019 || Union EC Wien || Autriche D4 ||14 ||5 ||7 ||12 ||16 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2019-2020 || Union EC Wien || Autriche D4 ||8 ||2 ||6 ||8 ||6 ||4 ||0 ||2 ||2 ||6
|-

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en novembre 1986
Naissance à Klagenfurt
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC
Attaquant de hockey sur glace